Минвуль  () — город в северной части Габона, на территории провинции Волё-Нтем. Административный центр департамента Верхний Нтем.

География 
Абсолютная высота — 619 метров над уровнем моря. Город расположен вблизи границы с Камеруном.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 4099 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Габона